De Beurs (Harlingen), een voormalig hotel aan de Noorderhaven in Harlingen
De Beurs (1635), een Rotterdams beursgebouw dat van 1635 tot 1736 stond aan de Noordblaak, nabij de Gapersbrug
De Beurs (1736), een Rotterdams beursgebouw dat van 1736 tot 1940 stond aan de Westnieuwland aan de noordoever van het water Blaak
Beurs van Berlage, een rijksmonument, gelegen aan het Damrak en Beursplein in Amsterdam

Zie ook 
Beurs (doorverwijspagina)